Трикала — місто в Греції, у периферії Фессалія, столиця однойменного ному Трикала.
 Трикала — ном у Греції, в периферії Фессалія.

Див. також 
 «Трикала» — професійний грецький футбольний клуб з міста Трикала, Фессалія.